Русковце може бити:

 Русковце (Бановце на Бебрави), насељено мјесто у округу Бановце на Бебрави, Тренчински крај, Словачка Република
 Русковце (Собранце), насељено мјесто у округу Собранце, Кошички крај, Словачка Република